Mitopeltis är ett släkte av svampar. Mitopeltis ingår i familjen Micropeltidaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mitopeltis